Герб Железнодорожного — официальный символ городского округа Железнодорожный Московской области до его упразднения и включения в состав городского округа Балашиха. Утверждён 20 марта 2002 года, внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под регистрационным номером 939.

Описание 
Официальное описание герба:

Авторская группа: идея герба — А. Канищев (Железнодорожный); геральдическая доработка — Константин Мочёнов (Химки); художник — Роберт Маланичев (Москва); обоснование символики — Галина Туник (Москва); компьютерный дизайн — Сергей Исаев (Москва), Юрий Коржик (Воронеж).

Символика 
За основу герба городского округа Железнодорожный взята история его названия, связанная со строительством в 1862 году железной дороги близ дачного посёлка Обираловка (Сергеевка) — ныне город Железнодорожный, что и показано в гербе серебряным острием с двумя чёрными клиньями (внутренняя кайма), аллегорически отображающими железную дорогу, делая тем самым герб «полугласным».

Острие (пирамида) — символ знания, стремления к совершенству. Чёрный цвет символизирует благоразумие, мудрость и вечность. Восходящее солнце, к которому устремлено острие, аллегорически указывает на природно-географическое расположение города Железнодорожного — на востоке Московской области. Солнце — символ возрождения, жизни, силы, стойкости.

Золото в геральдике символизирует богатство, справедливость, уважение, великодушие.

Дуга с колокольчиком аллегорически показывают старинный торговый путь из Москвы в Нижний Новгород.

Серебро — символ чистоты, веры в благородства.

Лазурь — символ возвышенных устремлений, мышления, искренности и добродетели.

Красный цвет в геральдике символизирует труд, жизнеутверждающую силу, мужество, праздник, красоту.

История 

Известны геральдизированные эмблемы Железнодорожного, помещённые на сувенирных значках. Они не являлись официальными символами города.

Герб МО «город Железнодорожный» утверждён 20 марта 2002 года решением Совета депутатов города Железнодорожного №08/14. В дальнейшем он переутверждён Решением Совета депутатов городского округа Железнодорожный Московской области от 15 сентября 2010 года №06/79 «О гербе городского округа Железнодорожный Московской области» как герб городского округа Железнодорожный, в котором незначительно изменено объяснение символики герба. С 9 января 2015 года в соответствии с Законом Московской области № 208/2014-ОЗ от 30 декабря 2014 года городской округ Железнодорожный объединён с городским округом Балашиха и включён в состав Балашихи в качестве отдельных микрорайонов. В связи с этим 30 сентября 2015 года был принят новый герб Балашихи, во второй и третьей части которого изображён герб Железнодорожного.

См. также 
 Флаг Железнодорожного

Примечания 

Железнодорожный
Железнодорожный
Гербы с изображением солнца
Колокольчик в геральдике